Christiaan II van Oldenburg, graaf van Oldenburg (1209-1233)
 Christiaan II van Denemarken, koning van Denemarken en Noorwegen (1513-1523) en Zweden (1520-1521)
 Christiaan II van Saksen, keurvorst van Saksen (1591-1611)
 Christiaan II van Anhalt-Bernburg, vorst van Anhalt-Bernburg (1630-1656)
 Christiaan II van Palts-Birkenfeld-Bischweiler, paltsgraaf van Palts-Birkenfeld (1654/1671-1717), graaf van Rappoltstein (1673-1699)
 Christiaan II van Saksen-Merseburg, hertog van Saksen-Merseburg (1691)